New Jersey Devils er et professionelt ishockeyhold der spiller i den bedste nordamerikanske række NHL. Klubben spiller sine hjemmekampe i det nyopførte Prudential Center i Newark, New Jersey. De spiller i Metropolitan Division i Eastern Conference. Klubben har vundet Stanley Cuppen tre gange, i 1995, 2000 og 2003.

Historie 

Den franchise der sidenhen bliver til New Jersey Devils starter i 1974 som Kansas City Scouts da NHL udvider ligaen med hold i Kansas City og Washington D.C.. Pga manglende tilskuere og generelt dårlig økonomi flyttes holdet i 1976 efter bare to sæsoner i Kansas til Denver og skifter navn til Colorado Rockies. Her gik det dog ikke meget bedre og allerede efter et par år florerer der rygter der sender holdet til New Jersey. NHL's ledelse nedlægger dog i første omgang veto mod en sådan flytning, men i 1982 offentliggøres det at flytningen vil finde sted og fra sæsonen 1982-83 er New Jersey Devils at finde i NHL. Rent geografisk bliver man nu placeret meget tæt på de to store New Yorker-hold, New York Rangers og New York Islanders.

Nuværende spillertrup (2007-08) 
Pr. 8. juli 2008.

Målmænd
 30  Martin Brodeur
 40  Kevin Weekes

Backer
   2  Vitali Vishnevski
   5  Colin White – A
   6  Andy Greene
   7  Paul Martin
   8  Sheldon Brookbank
 24  Bryce Salvador
 27  Mike Mottau
 28  Karel Rachunek
 29  Johnny Oduya

Forwards
   9  Zach Parise
 10  Rod Pelley
 11  John Madden – A

 14  Brian Gionta
 15  Jamie Langenbrunner – C
 16  Dainius Zubrus
 17  Michael Rupp
 18  Sergei Brylin
 19  Travis Zajac
 20  Jay Pandolfo – A
 23  David Clarkson
 26  Patrik Elias – A
 27  Barry Tallackson

 ??  Brian Rolston
 ??  Bobby Holik

'Fredede' numre 
   3 Ken Daneyko D, 1983-2003 Nummer fredet 24. marts 2006
   4 Scott Stevens D, 1991-2004 Nummer fredet 3. februar 2006
 99 Wayne Gretzky Nummer fredet i hele NHL 18. april 1999

Sæson for sæson 

Note: K = Kampe, V = Sejre, T = Nederlag, U = Uafgjorte, OTT = Overtid nederlag, Pts = Points, GF = Mål for, GA = Mål imod, PIM = Udvisningsminutter

Korrekt per 21. august, 2006. 

1 Sæson forkortet pga lockout.
² Sæson aflyst pga lockout.
3 Fra og med 2005-06 vil alle kampe have en vinder; OTT kolonnen inkluderer SOT (Shootout Tab).

Noter

Eksterne henvisninger 

 

Ishockeyklubber i NHL
Newark (New Jersey)